

Тейбор — місто, штат Айова
 Тейбор — місто, штат Південна Дакота

Див. також 
 Табор